ИНПЗ:
 Ижевский нефтеперерабатывающий завод — предприятие в городе Ижевске.
 Ишимбайский нефтеперерабатывающий завод — предприятие в городе Ишимбае.